Por Brooksville pode estar à procura de:
 Brooksville (Flórida)
 Brooksville (Kentucky)
 Brooksville (Mississippi)
 Brooksville (Oklahoma)
 North Brooksville
 South Brooksville

Ver também
 Brookville

Desambiguações de topônimos